Буди́льник может означать:

 Будильник — часы, способные подавать звуковой сигнал в определённое время.
 Будильник сонных фаз — часы, способные определять фазу сна человека и пробуждать в оптимальный момент.
 Будильник — монах в монастыре, обязанный будить остальных для ранней или ночной молитвы.

В массовой культуре
 «Будильник» — сатирический российский журнал рубежа XIX и XX веков.
 «Будильник» — детская телепрограмма.
 «Будильник» — советский мультфильм 1967 года.